Elin Eriksson kan syfta på:
 Elin Eriksson (politiker), ledamot av Sveriges riksdags andra kammare från 1941
 Elin Eriksson (företagare), grundare av Stabbyluns åkeri